Die XIII. Afrikaspiele 2023 (, ) sind eine geplante Sportveranstaltung und sollten im August 2023 stattfinden. Sie wurden Ende Februar 2023 auf das Jahr 2024 verschoben. Wie bereits bei den Spielen 2019 soll wohl auf ein dezentralisiertes Konzept gesetzt werden. Als Austragungsstädte sind Accra, Cape Coast und Kumasi vorgesehen.

Es werden bis zu 5000 Athleten aus 55 Staaten Afrikas erwartet.

Bewerber 
Neben Ghana mit Accra hatten sich auch Abuja in Nigeria sowie Ouagadougou in Burkina Faso um die Austragung beworben. 2018 wurde Ghana als Ausrichter bekanntgegeben.

Geschichte 
Aufgrund wirtschaftlich schwierigen Umstände im Land: eine Inflation in Höhe von 54,1 Prozent (die siebthöchste weltweit) einhergehend mit einem starken Wertverlust der Währung und sinkendem Konsum- und Geschäftsklima, liefen die Planungen und Baumaßnahmen für die Spiele nicht wie vorgesehen. Die Öffentlichkeit zweifelte zunehmend an der Ausrichtung eines derart finanzintensiven Sportereignisses. Der ursprüngliche Plan, ein Olympiastadion mit einer Kapazität von 60.000 Plätzen zu errichten als Zentralstadion der Spiele zu errichten, wurde bereits gestrichen und stattdessen wird auf das bereits vorhandene Accra Sports Stadium sowie auf teilweise neugebaute Anlagen der Universität von Ghana zurückgegriffen. Sportarten wie Handball, Tennis, Basketball etc. werden im neugebauten Borteyman-Sportkomplex. Baupläne und Bauarbeiten haben sich verzögert.

Am 19. Februar 2023 wurde entschieden, die Austragung der Spiele auf noch ein zu bestimmendes Datum zu verschieben.

Sportarten 
Bei den Afrikaspielen 2023 sollen mindestens 26 Sportarten vertreten sein:

 Armdrücken (Demonstrationssportart)
 Badminton
 Basketball
 Beachvolleyball
 Boxen
 Cricket (erstmals)
 Fechten
 Fußball
 Gewichtheben (auch Behindertensport)
 Handball
 Hochsprung (Behindertensport)
 Hockey
 Judo
 Karate
 Leichtathletik
 Radsport
 Rollstuhlrennen (Behindertensport)
 Rugby Union
 Schach
 Schwimmen
 Tischtennis
 Taekwondo
 Tennis
 Triathlon
 Volleyball

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch/französisch)

Einzelnachweise 

2024
 
Multisportveranstaltung 2024
Sportveranstaltung in Accra
Sportveranstaltung in Kumasi